Mit Landesflughafen kann gemeint sein:

 Internationale Flughäfen in der Schweiz, siehe Liste der Flughäfen in der Schweiz
 Zentraler und wichtigster Flughafen eines deutschen Bundeslandes, insbesondere in Baden-Württemberg:
 Flughafen Böblingen#Landesflughafen Stuttgart-Böblingen (1925–1938)
 Landesflughafen Baden-Württemberg, siehe Flughafen Stuttgart